Peter Požun - Sloveens politicus
 Katja Požun - Sloveens skispringster
 Franc Požun - Sloveens componist en organist

 Požun (Ozalj) - gehucht in Kroatië